Aleksandr Ivanovitch Herzen
Universidade Herzen
Herzen (filme)
3052 Herzen

Desambiguação